Carlos Ibáñez de Ibero (1825–1891), militar y geógrafo español
 Carlos Ibáñez del Campo (1877–1960), militar y político chileno
 Carlos Ibáñez Muñoz, político colombiano
 Juan Carlos Ibáñez (1969-2015), futbolista argentino